Barsham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 West Barsham, ort i Norfolk, England, 
 Barsham, Norfolk, civil parish i Norfolk, England, 
 Barsham, Suffolk, ort i Suffolk, England,